Марина Прудникова () — советская, позже украинская профессиональная велогонщица международного класса. В 1990-х годах она стала натурализованной гражданкой России.

Биография 
Марина Прудникова заняла четвёртое место на чемпионате Украины по шоссейному велоспорту в 1992 году. В юности её обучал Николай Домкин, работавший в комитете физической культуры научно-производственного предприятия «Исток» во Фрязино Московской области.

Достижения

Шоссе 

1992
 5-й этап Грация Орлова
 Гран-при кантон Аргау
 2-я на Грация Орлова
1993
 4-й этап Гран-при Пресов
 4-й этап Гран-при кантона Цюрих
1994
 4-й этап Гран-при Пресов
1995
 2-й этап Ледис Кап
 4-й этап Трёх дней в Вандее
 Ster der Vogezen:
 Генеральная классификация
 3-й и 4-й этапы
 Тур Португалии:
 Генеральная классификация
 2-й и 3-й этапы
 2-й этап Гран-при кантона Цюрих
 3-я на Туре Бретани
1996
 1-й этап Тура Португалии

Гранд-туры 
Женский велотур
4 участия:
 1992: 55-я
 1994: 31-я
 1995: 30-я
 1996: 29-я

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Украины